Herne Bay bezeichnet folgende Orte:

 Herne Bay, Kleinstadt in der Grafschaft Kent, England
 Herne Bay (Neuseeland), Vorort von Auckland, Neuseeland
 Herne Bay (New South Wales), frühere Bezeichnung von Riverwood (New South Wales), Vorort von Sydney